A 89. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 2005. május 29-én rendeztek meg.

Végeredmény 

(R) = Indianapolis 500 újonc

*C Modell: D=Dallara; P=Panoz.

*E Motor: C=Chevrolet; H=Honda; T=Toyota.

Minden versenyző Firestone abroncsokat használt.

Források 
 https://web.archive.org/web/20110818023011/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/2005ind.htm

További információk 

 Hivatalos honlap

I
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek